Acheron-klass kan avse:

 Amphion, 'A', eller Acheron-klass, en fartygsklass bestående av diesel-elektriska ubåtar i Royal Navy, beställda 1943 för tjänst i Stillahavskriget. 
 Acheron-klass (jagare), en fartygsklass i Royal Navy bestående av 20 jagare, alla byggda mellan 1910 och 1911 och färdigställda mellan 1911 och 1912 som tjänstgjorde under första världskriget.